Magyarország a Debrecenben és Eindhovenben megrendezett 2012-es úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt.

Érmesek

Úszás 

Férfi

Női

Műugrás 

Férfi

Női

Szinkronúszás

Források
omegatiming.com úszó eredmények
omegatiming.com szinkronúszó eredmények
omegatiming.com műugró eredmények

2012